Centro notifiche – applicazione dei sistemi iOS, macOS e watchOS
 Centro notifiche – applicazione dei sistemi Windows